Грессман ():

  (1877—1927) — немецкий христианский гебраист, профессор библейской экзегетики и сирийской литературы в Берлинском университете.
  — астероид, названный в честь М. Грессмана (Michael Gressmann).

Примечания